Моше Смилянский:

 Яалон, Моше (Смилянский, род. 1950) — израильский политик, бывший начальник генерального штаба Армии обороны Израиля, министр обороны Израиля
  (1874—1953) — писатель на языке иврит, сионист, общественный деятель ишува, публицист.

Примечания